Ю́рий Пи́менов: Пименов, Юрий Иванович (1903—1977) — советский живописец, сценограф и график.
 Пименов, Юрий Игоревич (1958—2019) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр.